A 2006. évi téli olimpiai játékokon a szánkó női egyes versenyszámát február 13-án és 14-én rendezték a Cesana Pariol pályán. A versenyen hármas német siker született, az aranyérmet Sylke Otto nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények 
A verseny négy futamból állt. A négy futam időeredményének összessége határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A futamok legjobb időeredményei vastagbetűvel olvashatóak.

Források 

Szánkó a 2006. évi téli olimpiai játékokon